Ptychotis bunius är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Ptychotis bunius ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bunius